Hello! – polska grupa muzyczna
 Hello! – album grupy Status Quo
 Hello! – brytyjski tygodnik